Questa è la lista dei calciatori che hanno giocato con la squadra norvegese del Rosenborg Ballklub. Le presenze si riferiscono al solo campionato.

Tabella aggiornata al 31 dicembre 2014. Dati disponibili dal 1960 al 2015.

Collegamenti esterni

Rosenborg